David Alexander peut désigner :
 David Alexander (1915-1983), un réalisateur américain ;
 David M. Alexander (1945-), un auteur américain de science fiction ;
 David Alexander (1907-1973), un auteur américain de romans policiers ;
  (1938-1995), un chanteur gallois.